Слово Нарвская может обозначать:

 Нарвская — станция Петербургского метрополитена.
 Нарвская — товарная железнодорожная станция балтийского направления в Санкт-Петербурге.
 Нарвская битва — одно из сражений Великой Северной войны.
 Нарвская ГЭС — гидроэлектростанция в Ивангороде.
 Нарвская губа — одно из названий Нарвского залива, части Финского залива Балтийского моря.
 Нарвская епархия — епархия Эстонской православной церкви.
 Нарвская крепость — замок в Нарве.
 Нарвская культура — неолитическая археологическая культура.
 Нарвская операция — военная операция в ходе Великой Отечественной войны.

См. также
 Нарвская застава (значения)
 Нарвская улица